Ма́ндрики () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 23 километрах от Дзержинска, 23 километрах от Минска и 9 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
В 1858 году являлась владением П. Витгенштейна в составе Витовского сельского товарищества Минского уезда, насчитывалось 24 мужчины. Во второй половине XIX века—начале XX века находилась в составе Самоваловичской волости Минского уезда Минской губернии.  В 1870 году насчитывалось 24 ревизские души, деревня находилась в составе Черкасской сельской общины. В 1897 году, по данным переписи в Мандриках  проживали 68 жителей, в 1917 году — 85 жителей и 12 дворов.

С 20 августа 1924 года деревня находилась в составе Гричинского сельсовета Самохваловичского района Минского округа. Затем в составе Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. В годы коллективизации был организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В 1960 году в деревне проживали 62 жителя, с 16 июля 1954 года деревня находится в составе Фанипольского сельсовета. В 1991 году в деревне насчитывалось 15 хозяйств, проживали 26 жителей. По состоянию на 2009 год деревня в составе СПК «Октябрьская революция».

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)